Literatura:
 El gos dels Baskerville, novel·la d'Arthur Conan Doyle

 Cinema i televisió:
 The Hound of the Baskervilles (pel·lícula de 1921), pel·lícula britànica muda protagonitzada per Eille Norwood
 The Hound of the Baskervilles (pel·lícula de 1932), pel·lícula britànica protagonitzada per John Stuart
 The Hound of the Baskervilles (pel·lícula de 1939), pel·lícula estatunidenca dirigida per Sidney Lanfield i protagonitzada per Basil Rathbone
 El gos dels Baskerville (pel·lícula de 1959), pel·lícula britànica dirigida per Terence Fisher i protagonitzada per Peter Cushing
 The Hound of the Baskervilles (pel·lícula de 1972), telefilm estatunidenc protagonitzat per Stewart Granger
 The Hound of the Baskervilles (pel·lícula de 1978), pel·lícula britànica protagonitzada per Peter Cook
 The Hound of the Baskervilles (sèrie de televisió), sèrie de televisió britànica de 1982 protagonitzada per Tom Baker
 The Hound of the Baskervilles (pel·lícula de 1983), telefilm britànic protagonitzat per Ian Richardson
 The Hound of the Baskervilles (pel·lícula de 1988), telefilm britànic protagonitzat per Jeremy Brett
 The Hound of the Baskervilles (pel·lícula de 2000), telefilm canadenc protagonitzat per Matt Frewer
 El gos dels Baskerville (pel·lícula de 2002), telefilm britànic dirigit per David Attwood i protagonitzat per Richard Roxburgh